Amstelveenseweg (Amsterdam), een weg in Amsterdam naar Amstelveen
Amstelveenseweg (metrostation), een metrostation in Amsterdam